Filips van Geldrop (1340)
 Filips van Geldrop (1395)
 Filips van Geldrop (1405)